Rejon centralny – administracyjny rejon Mińska, stolicy Białorusi, położony w północnej i środkowej części miasta
 Rejon centralny – jeden z rejonów rosyjskiego miasta Nowosybirsk